Tree Fu Tom (2012) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez FremantleMedia. Serial wykonany w techniką trójwymiarową CGI.

Światowa premiera serialu miała miejsce 5 marca 2012 roku na antenie CBeebies a cztery miesiąc później pojawił się w Ameryce Łacińskiej 11 czerwca 2012 na antenie Discovery Kids. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 kwietnia 2013 roku na kanale MiniMini+. Od 1 września 2015 jest emitowany w TVP ABC.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach chłopca Toma, jego kompana Twigsa i paczki ich najlepszych przyjaciół. Bohaterowie mieszkają w miniaturowej, fantastycznej krainie Treetopolis, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ (odc. 1-39) / platformy nc+ (odc. 40-52) – Studio Publishing
Dialogi:
 Katarzyna Michalska (odc. 1-26, 43-52),
 Małgorzata Kochańska (odc. 27-42)
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Aneta Staniszewska-Kozioł
Udział wzięli:
 Łukasz Krystowski – Tom (odc. 1-52)
 Filip Rogowski - Tom (odc. 53-72)
 Janusz Zadura – Twigs
 Anna Gajewska – Ariela
 Cezary Kwieciński – 
 Stink,
 Zwijak
 Waldemar Barwiński – 
 Zigzoo,
 Rickety,
 Robot Zigzoo
 Monika Wierzbicka –
 Puffy,
 Treetog
i inni

Tekst piosenki: Joachim Karafka
Śpiewał: Adam Krylik (odc. 1-52),Sebastian Machalski (odc. 53-72)

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Filmy o owadach i pajęczakach